Paul Vannier est un nom notamment porté :
 Paul Vannier (1880-1940), sculpteur français ;
 Paul Vannier (1985-), homme politique français.